Lăstuni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lăstuni (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Lăstuni (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea